Aber signifie « mais » en allemand.

 Georges Aber (1930-2012), chanteur et auteur-compositeur-interprète français.
 Pierre Aber, Pierre-André Bernard (1936-2020),  écrivain et expert énergétique français.

Aber peut aussi désigner :
 aber, en Bretagne du nord-ouest, un très grand estuaire ;
 Aber, un fleuve côtier de la presqu'île de Crozon ;
 Aber, une île appartenant à la commune de Crozon ;
 Pays des Abers, zone géographique regroupant la Communauté de communes du pays des Abers
 Abergwyngregyn, dont c'est le diminutif, un village de Gwynedd, Galles du Nord ;
 Aberystwyth, dont c'est le diminutif, une ville du Ceredigion (Cardiganshire), comté du centre-ouest du Pays de Galles.